Klaeren ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Klaeren (* 1950), Professor für Praktische Informatik 
 Klaus Klaeren (* 1957), Buchautor, Diplom-Sportlehrer, Trainer und Triathlet